Obusier de vaisseau – francuskie 36-funtowe działo artylerii okrętowej o dużym kalibrze, lecz lekkie i o niewielkiej (85 cm) długości, użytkowane na francuskich okrętach wojennych w epoce żagli. Pierwsze zostały wyprodukowane w roku 1787, a użytkowano je do 1805. Do obsługi wymagały pięciu ludzi. 

Obusiery zaprojektowano do wystrzeliwania pocisków eksplodujących z niewielką prędkością początkową. Miały być odpowiedzią na karonady w walce na bliską odległość, szczególnie skuteczną w rażeniu siły żywej nieprzyjaciela. 

Ich amunicja miała jednak tendencję do samozapłonu i okazała się zbyt groźna dla załóg. W rezultache Marine nationale pozbyła ich się w pierwszych miesiącach I Cesarstwa, przechodząc zdecydowanie na karonady.

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Historyczna broń palna